Устиновское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Устиновское сельское поселение — в Кавалеровском районе Приморского края.
 Устиновское сельское поселение — в Кимрском районе Тверской области.